Zasada ograniczonego wyboru – teoria brydżowa
 Związek Organizacji Wojskowej – konspiracyjna organizacja utworzona przez rtm. Witolda Pileckiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau